231. Infanterie-Division steht für:
 231. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee innerhalb des Deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg
 231. Infanterie-Division (Wehrmacht), Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg